Escuela Preparatoria Bellaire (Bellaire High School) puede referirse:
 Escuela Preparatoria Bellaire - Bellaire (Texas)
 Bellaire High School (Michigan)
 Bellaire High School (Ohio)